Le bain de Diane désigne : 
 une pièce d'orfèvrerie réalisée par Johann Melchior Dinglinger
 un tableau de Camille Corot
 un essai de Pierre Klossowski, intitulé Le Bain de Diane (Jean-Jacques Pauvert éditeur, 1956)

Voir aussi
 Diane sortant du bain, un tableau de François Boucher.